Сад перемоги — овочеві, фруктові, трав'яні сади й городи, які садили у приватних садибах і громадських парках у США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Німеччині під час Першої та Другої світових воєн.
 Сади Перемоги (Одеса) — торговий центр в Одесі, поруч із дендропарком Перемоги.